ALÖ steht für:
 Alternative Liste Österreichs, eine österreichische Partei

Siehe auch:
 Ålö
 Aloe

ALO